Upsilon Eridani pode se referir a:
Upsilon1 Eridani
Upsilon2 Eridani
Upsilon3 Eridani
Upsilon4 Eridani